Александр Николаевич Щербанюк (; 2 января 1968 — 20 февраля 2014, Киев) — украинский предприниматель, активист Евромайдана. Герой Украины (2014, посмертно).

Биография 
Был членом еврейского общества «Бейт симха». Остались вдова и двое детей. Сын окончил еврейскую школу. Похоронен по еврейскому обычаю.

6 марта 2014 года на сессии Черновицкого горсовета Александру Щербанюку присвоили звание Почётного гражданина Черновцов посмертно. Кроме того, с согласия его родных, улица Чапаева в Черновцах была переименована в улицу Александра Щербанюка.

Награды 
 Звание Герой Украины с удостаиванием ордена «Золотая Звезда» (21 ноября 2014 года, посмертно) — за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции достоинства
 Медаль «За жертвенность и любовь к Украине» (УПЦ КП, июнь 2015) (посмертно)

Примечания

Ссылки 
 Погибшие Герои Майдана
 На киевском Майдане снайпер убил буковинца
 Проститься с Героем Украины пришли тысячи жителей

Похороненные в Черновцах